

Geografia 
 Pons – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima
 Cantone di Pons – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Jonzac e dell'Arrondissement di Saintes
 Pons Drusi – località vicino a Bolzano citata nella Tabula Peutingeriana

Onomastica
 Pons – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Ponzio

Persone 
 Axel Pons (1991) – pilota motociclistico spagnolo
 Joan Lluís Pons (1996) – nuotatore spagnolo
 Edgar Pons (1995) – pilota motociclistico spagnolo
 Fabrizia Pons (1955) – ex pilota di rally ed ex copilota di rally italiana
 Facundo Pons (1995) – calciatore argentino
 Fernando Olivella (1936) – ex calciatore spagnolo
 Francisco Vallejo Pons (1982) – scacchista spagnolo
 Jean-Louis Pons (1761-1831) – astronomo francese
 Juan Pons (1946) – baritono spagnolo
 Ignasi Miquel i Pons (1992) – calciatore spagnolo
 Íngrid Pons (1975) – ex cestista spagnola
 Lele Pons (1996) –  youtuber, attrice, cantante e blogger venezuelana naturalizzata statunitense
 Lily Pons (1896-1976) – soprano francese naturalizzato statunitense
 Luciano Pons (1990) – calciatore argentino
 Miquel Pons (1997) - pilota motociclistico spagnolo
 Norma Pons (1943-2014) – attrice e vedette argentina
 Patrick Pons (1952-1980) – pilota motociclistico francese
 Pedro Pons (1969) – arrampicatore spagnolo
 Pere Pons (1993) – calciatore spagnolo
 Silvio Pons (1955) – storico e accademico italiano
 Sito Pons (1959) – ex pilota motociclistico e dirigente sportivo spagnolo
 Stanley Pons (1943) – chimico statunitense
 Ventura Pons (1945) – regista spagnolo
 Yves Pons (1999) – cestista francese

Altro
 Pons – termine latino per ponte
 Cratere Pons – cratere lunare
 Il cugino Pons – romanzo di Honoré de Balzac
 Pons Racing – squadra motociclistica e automobilistica fondata nel 1992

Pagine correlate
 Ponzio
 Saint-Pons